Ники́та Ю́рьевич Семёнов-Прозоро́вский (Прозоровский; род. 17 октября 1955, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, диктор, бард, певец.

Биография 
Никита Семёнов-Прозоровский родился 17 октября 1955 года в Москве. Отец принадлежит к роду архитекторов, наиболее известным из которых был его дед Владимир Николаевич Семёнов (1874—1960). Дед Никиты по материнской линии служил директором во МХАТе. Во время обучения в школах Никита подрабатывал санитаром в научно-исследовательском институте им. Склифосовского. Впоследствии, приняв предложение тогдашнего администратора Театра на Таганке Якова Безродного, с 1972 года работал там в качестве монтировщика сцены.

В 1983 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина (курс Юрия Катина-Ярцева); до этого пробовался на режиссёрском факультете, но провалил экзамены. После окончания училища был приглашён режиссёром Юрием Любимовым в Театр на Таганке, где участвовал в различных спектаклях и был председателем профкома. Тогда же стал сниматься в кино. Ушёл из театра после его раскола в 1992 году, после этого несколько лет состоял в «Содружестве актёров Таганки».

В 1997—2002 годах сотрудничал с театром «Вернисаж» Юрия Непомнящего, в том числе и как постановщик.

С 1994 года занимается дубляжом и закадровым озвучиванием зарубежных фильмов и телесериалов, озвучивает компьютерные игры и рекламные ролики.

Среди работ Никиты Прозоровского — дублирование американского актёра Роберта Де Ниро, британского актёра Гэри Олдмена в фильмах «Бэтмен: Начало» и «Тёмный рыцарь», Бена Кингсли, а также дублирование и озвучивание во множестве фильмов и сериалов (в числе известных — Джеймс «Сойер» в телесериале «Остаться в живых», Джо и Росс в телесериале «Друзья», Рустем-паша и Матракчи в сериале «Великолепный век»), мультфильмах и компьютерных играх (озвучил Джо Барбаро в компьютерной игре Mafia 2, доктора Ватсона в нескольких частях игры про Шерлока Холмса, G-Man’а в играх Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two, Деклана Леуваардена и Эмгыра вар Эмрейса в разных играх серии «Ведьмак» и многих других).

В разное время являлся «голосом» телеканалов «НТВ», «НТВ-Плюс», «Discovery» и «Восьмого канала».

Фильмография 
 1984 год — Полоса препятствий — Эдик
 1986 год — Плюмбум, или Опасная игра — дружинник
 1991 год — Штемп — следователь Гвоздев
 1993 год — Серые волки — майор Сухов
 1993 год — Свистун
 1994 год — Тацу
 1994 год — Железный занавес — учитель
 1995 год — Дом — Кочкарёв
 1996 год — Мужчина для молодой женщины — продавец ружья
 1998 год — Отражение — Сергей Юрьевич
 1999 год — Будем знакомы! — Санаев
 2001 год — Сезон охоты 2 — Геннадий Степанюк, он же «Доктор», сосед Погодина
 2001 год — Два солдатика бумажных
 2003 год — Марш Турецкого 3. Секта — Илларион, глава секты
 2003 год — Стилет-2 — Сергей Константинович, хирург
 2003 год — Другая женщина, другой мужчина — психотерапевт с язвой
 2004 год — Кодекс чести-2 — Николай Данилович Андрусевич, депутат (фильм № 3 «Игра на выживание»)
 2005 год — Мой личный враг — Михаил Андреевич
 2005 год — Человек войны (телесериал) — Морозов, доктор
 2006 год — Союз без секса
 2007 год — Чужие тайны — священник
 2008 год — Другое лицо — доктор
 2008 год — Закон и порядок. Преступный умысел 3 — Игорь Трояновский (серия № 1 «Погрешность»)
 2008 год — Осенний детектив — Александр Киреев (фильм № 7 «Венецианское зеркало»)
 2008 год — Гоголь: Портрет загадочного гения — граф А. П. Толстой
 2008 год — Солдаты-14 — проверяющий полковник Дмитрий Сергеевич
 2009 год — Бомжиха 2 — Дуплов
 2009 год — Я — Вольф Мессинг — доктор Тишинский
 2009 год — Телохранитель-3 — Евгений Григорьевич (фильм № 1 «Не своё дело»)
 2009 — Вызов 4
 2010 год — Дом образцового содержания — Корейчик, смотрящий в Нью-Йорке (23-я серия)
 2010 год — Всегда говори «Всегда»-6 — Погодин, директор строительной компании «Спектр»
 2010 год — Учитель в законе. Продолжение
 2010 — Братаны 2 — Петр Филлипович Романов, следователь
 2011 год — Лесник — Степан Луговой (фильм № 14 «Без вести пропавший»)
 2011 год — Адвокат 8 — Андрей Киреев (10-я серия «По закону совести»)
 2012 год — Дикий 3 — Наумов (фильм № 9 «Сила убеждения»)
 2013 год — Кодекс чести-6 — муж Веры (2-я серия «Захват»)
 2014 год — Господа-товарищи — Павел Анатольевич Кушнарёв, профессор
 2014 год — Сучья война — Александр Александрович
 2014 год — Две легенды — Куратор
 2015 год — Во веки вечные — Эдуард Львович
 2016 год — Провокатор — профессор Вольский
 2017 год — По ту сторону смерти — Александр Ильич Бабич, хирург (фильм № 1 «Быстров»)
 2020 год — Грозный — Иван Висковатый

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Гэри Олдмен 
 2013 — Паранойя — Николас Уайатт
 2012 — Тёмный рыцарь: Возрождение легенды — комиссар Джеймс Гордон
 2008 — Тёмный рыцарь — комиссар Джеймс Гордон
 2005 — Бэтмен: Начало — лейтенант Джеймс Гордон

Роберт Де Ниро 
 2013 — Большая свадьба — Дон Гриффин
 2008 — Право на убийство — Томас Коуэн

Бен Кингсли 
 2011 — Хранитель времени — Жорж Мельес
 2010 — Остров проклятых — доктор Коули

Другие фильмы 

 2016 — Служанка — дядя Кодзуки ()
 2014 — Охотник на лис — режиссёр документального фильма (Дэвид Беннетт)
 2014 — Исчезнувшая — Данатели (Джейми МакШейн)
 2013 — Элизиум — рай не на Земле — эскорт инвестора (Саймон Люн)
 2013 — Человек из стали — доктор Эмиль Гамильтон (Ричард Шифф)
 2021 — Не смотрите наверх — Питер Ишервел (Марк Райлэнс)
 2008 — Хроники Спайдервика — Артур Спайдервик (Дэвид Стрэтэйрн)
 1997 — Пятый элемент — профессор Пэколи, Трики, Фингер (дубляж НТВ-Профит, 1997 г.)
 1995 — Джуманджи — Алан Пэрриш, половина мужских ролей (закадр. перевод для «ОРТ»)
 1992 — Пассажир 57 — Чарльз Рейн (Брюс Пэйн)
 1985 — Безумный Макс 3: Под куполом грома — Доктор Дилгуд, церемониймейстер и главный аукционист Бартертауна (Эдвин Ходжман)
 1977 — Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда — C-3PO (дубляж — «Первый канал»); Хан Соло, Уилхуфф Таркин (закадр. — «РТР»)
 1964 — Голдфингер — Аурик Голдфингер (Герт Фрёбе)
 1939 — Волшебник страны Оз — Дядя Генри, капитан армии Мигунов, жевуны

Телесериалы 

 2022 — Уэнздей — Гомес Аддамс (Луис Гусман) (дубляж студии «Red Head Sound»)
 2013 — Карточный домик — Фрэнсис (Фрэнк) Андервуд (Кевин Спейси) (со 2 сезона, закадровое озвучивание)
 2011 — 2014 — Великолепный век — Матракчи Насух Эфенди, Рустем-паша, Гюль-ага
 2010 — Менталист — Уэйн Ригсби; эпизодические персонажи (дубляж для «ТВ-3»)
 2004 — Остаться в живых — Джеймс «Сойер» Форд (Джош Холлоуэй)
 2001 — 24 часа — Карл Вебб (закадровый перевод для «Первого канала») / мужские роли (8 сезон, «пиратский» перевод «НоваМедиа», 2010)
 1994 — Друзья — Джо Триббиани (с 1-го сезона), Росс Геллер (с 4-го сезона) (закадровый перевод для «РТР», «СТС» и Paramount Comedy)
 1989 — Пуаро Агаты Кристи — Инспектор Джепп, второстепенные роли в ряде серий (закадровый перевод киностудии «Фильмэкспорт»)
 1984 — Приключения Шерлока Холмса — Ватсон, второстепенные роли (закадровый перевод)

Мультфильмы и мультсериалы 

 1950 — Золушка — Великий Герцог
 1970 — Коты-аристократы — адвокат Жорж Хоткурт (дубляж студии «Пифагор»)
 1975 — Шоу Тома и Джерри (закадр. студия «Нота», «РТР»)
 1976 — Скуби-Ду Шоу — Шэгги Роджерс и Скуби-Ду (дубляж для «СТС» и Cartoon Network)
 1985 — Чёрный котёл — Ффлюддур Ффлам
 1989 — Русалочка — священник
 1991 — Тасманский дьявол — диктор, Диджери Динго, эпизодические персонажи
 1993 — Мыши-байкеры с Марса — Модо (дубляж телеканала «ТВ-6» 1995-96 г.; часть серий, в остальных его озвучивал Дмитрий Полонский)
 2001 — Шрек — Волшебное зеркало
 2001 — Шаман Кинг — Рио, Амидамару, Басон, второстепенные роли (сезон 1)
 2003 — Черепашки-ниндзя — Леонардо, Рафаэль, Сплинтер, Шреддер, Бакстер Стокман, Хан, второстепенные персонажи (Дубляж Екатеринбург Арт Home Video, 1 сезон, 1-24 серии) 
 2010 — Мои маленькие пони: Дружба — это чудо — все мужские роли в 1 сезоне, часть мужских ролей в 2-5, с 7-го сезона (в том числе Дискорд), в 6-м сезоне только Дискорд; диктор (дубляж «Первого канала» и «ВГТРК»)
 2011 — Шоу Луни Тюнз — марсианин Марвин
 2015 — Спокойно, Скуби-Ду! — Скуби-Ду и Шэгги
 2020 — Скуби-Ду — Скуби-Ду и Шэгги

Компьютерные игры 
Помимо дубляжа кино и мультфильмов, актёр является одним из самых востребованных голосов в озвучивании компьютерных игр.

«Недавно в одной компьютерной игре мне доверили роль белого мышонка Нэльсона. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие!»

1
 1997 — Fallout — Декер
 2003 — Max Payne 2: The Fall of Max Payne — Владимир Лем; офицер Питерсберг; Николь Хорн; лорд Джек
 2006 — The Elder Scrolls IV: Oblivion («Золотое издание» от «1С» 2007 г.) — Манкар Каморан, голос бретонцев-мужчин на Дрожащих Островах
 2006 — Dreamfall: Бесконечное Путешествие — Вамон; Чаван; продавец специй; Слепой Боб
 2006 — Dark Messiah of Might and Magic — Кха-Белех, гоблины
 2006 — Runaway 2: The Dream of The Turtle — Чепмен; попугай; О’Коннор и др.
 2006 — Шерлок Холмс и секрет Ктулху — доктор Ватсон
 2007 — BioShock — Ян Сушонг и др.
 2007 — Шерлок Холмс против Арсена Люпена — доктор Ватсон; архитектор
 2007 — Tomb Raider: Anniversary — Ричард Крофт
 2007 — Три маленькие белые мышки: Визит морской крысы — Нэльсон; второстепенные персонажи
 2007 — Три маленькие белые мышки: День рождения морской крысы — Нэльсон; второстепенные персонажи
 2007 — Ведьмак — Деклан Леуваарден; Адам; Профессор; Эскель; Ори Ройвен (Чистильщик обуви), второстепенные персонажи
 2007 — Team Fortress 2 — медик
 2008 — Lost: Via Domus — Джеймс «Сойер» Форд
 2008 — Квант Милосердия — Билл Таннер, Алек Димитриос, Картер, второстепенные персонажи
 2009 — Risen — Луис, Ингвар, Финн, Марек, Адан, Даргел, Серджио, Конрад, Сантьяго
 2009 — Шерлок Холмс против Джека Потрошителя — доктор Ватсон
 2010 — Mafia II — Джо Барбаро, Томми Анжело
 2011 — Call of Duty: Modern Warfare 3 — Комаров, эпизодические персонажи
 2011 — Battlefield 3 — Дмитрий Маяковский
 2012 — Assassin’s Creed III — Хэйтем Кенуэй
 2012 — Call of Duty: Black Ops II — Рауль Менендес
 2012 — Hitman: Absolution — Блейк Декстер
 2013 — Crysis 3 — Карл Раш
 2013 — Battlefield 4 — Дмитрий Маяковский
 2014 — Watch Dogs — Ти-Боун Грэди
 2014 — Valiant Hearts: The Great War — Эмиль (письма)
 2015 — Ведьмак 3: Дикая Охота — император Эмгыр вар Эмрейс, эпизодические персонажи
 2023 — Atomic Heart — Дмитрий Сергеевич Сеченов

Озвучка

Мультфильмы и мультсериалы 
 2006 — Князь Владимир
 2007 — Удивительные приключения Хомы. Как Хома свою нору искал — Медведь, Дятел, Ёж
 2007 — Сказка про волка — корова, лошадь, осёл, охотники
 2008 — Удивительные приключения Хомы. Как Хома рыбу ловил — Ёж
 2008 — Удивительные приключения Хомы. Как друзья Хому лечили — Дятел, Заяц, Ёж
 2009 — Первый отряд — обергруппенфюрер Линц
 2012 — Удивительные приключения Хомы. Как Хома с медвежонком играл — Волк, Медведь
 2012 — Удивительные приключения Хомы. Как Хома тишины хотел — Медведь
 2013 — Весёлые биографии. Про мальчика и зайчиков — рассказчик
 2014 — Паровозик Тишка. Новые приключения —  Василич, Минутыч, второстепенные персонажи
 2015—2016 — 10 друзей кролика — медведь Михалыч
 2016 — Волки и овцы: бееезумное превращение — вожак овец Белгур
 2017 — Весёлая карусель № 47. Подлинный крокодил — рассказчик, главный крокодил
 2018 — Снежная Королева: Зазеркалье — Адмирал
 2018 — Волки и Овцы: Ход свиньёй — вожак овец Белгур
 2019—2020 — Супер Ралли
 2019 — Турбозавры — Петрович
 2020 — Последние дни треша — Пено
 2020 — Огонёк-Огниво — Архивариус

Телесериалы 
 2017 — Годунов — закадровый голос

Телепередачи и документальные фильмы 
 1994 — документальный фильм «Таганское танго» (производство студии «Лентелефильм»)
 2000 — рассказчик в русской версии сериала «Телепузики» на канале «РТР»
 2006 — реалити-шоу «Империя» на «Первом канале» (1 выпуск)
 2008 — «Самое шокирующее. Очевидец представляет» на телеканале «РЕН ТВ»
 2010 — документальный фильм «Алтай — начало начал» (производство ООО «Даниан-фильм»)
 2010 — документальный фильм «Сокотра: Неизвестная сказка» (производство ЗАО «Всеобщие исследования»)
 2010 — «Улётное видео по-русски» на канале «ДТВ»
 2010 — 2012 — «Криминальные хроники» на «Первом канале»
 2011 — февраль 2015 — «Суд присяжных» на «НТВ»
 2013 — документальный фильм «Битвы за наследство» (производство телекомпании «Останкино», «Первый канал»)
 2013 — документальный фильм «Скажем всем „Спокойной ночи!“» (производство телекомпании «Цивилизация», «Россия-1»)
 2013 — докуреалити «Игры судьбы» на «Домашнем»
 2015 — реалити-шоу «Чёрно-белое» на «Первом канале» (2 сезон)
 2019 — четырёхсерийный документальный фильм «Дом моделей» (производство кинокомпании «Пигмалион Пикчерс», «Россия-К»)

Другое 
 2019 — голосовой помощник Тинькофф банка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карточка актёра на сайте animator.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актёры России
Авторы-исполнители России
Актёры озвучивания России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке
Дикторы России